

Sigle 
 Tele Gestione Utenza – In origine, negli anni 80, rappresentava l'acronimo riferito al vecchio sistema di gestione utenze di Telecom Italia, già SIP. Attualmente rappresenta l'identificativo di una risorsa (tipicamente una coppia in rame) di Telecom Italia o OLO: nel caso di una linea fonia RTG/ISDN, coincide con il numero di telefono normalizzato a 12 cifre (cioè con tanti zeri davanti a quanti necessari). Nel caso di linee solo dati, denominate anche linee tecniche, numero impianto o naked, sono costituiti sempre da prima cifra 1 + un prefisso geografico + numero che però inizia per 129, 138, 137 o 147. Una TGU viene assegnata ad esempio quando Telecom Italia o un OLO attiva una nuova coppia per una ADSL associata ad un circuito ISDN (non potendo utilizzare quella del circuito stesso).
 TGU – acronimo di Transglobal Underground

Codici 
 TGU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Toncontín di Tegucigalpa (Honduras)
 tgu – codice ISO 639-3 della lingua taggu